Mulan, 1998-as amerikai rajzfilm
 Mulan 2., 2004-es amerikai animációs film
 Mulan (Hua Mulan), 2009-es kínai élőszereplős film
 Mulan, 2020-as amerikai élőszereplős film